Андрей Зозуля:
 Зозуля, Андрей Лукьянович (1923—1989) —  Герой Советского Союза.
 Зозуля, Андрей Станиславович (1972—1995) — Герой Российской Федерации.